Frederik Hentze (né le  à Gentofte au Danemark) est un joueur de hockey sur glace danois.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 2003 avec les Rungsted IK dans l'AL-Bank ligaen.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || Rungsted IK || AL-Bank ligaen ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Rungsted IK 2 || 1. Division ||7 ||1 ||2 ||3 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Rungsted IK || AL-Bank ligaen ||36 ||0 ||2 ||2 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Malmö Redhawks -20 ans  || J20 SuperElit ||14 ||0 ||3 ||3 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Odense IK || AL-Bank ligaen ||32 ||1 ||1 ||2 ||16 ||6 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2006-2007 || Odense IK 2 || 1. Division ||13 ||1 ||1 ||2 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Odense IK || AL-Bank ligaen ||41 ||0 ||1 ||1 ||18 ||11 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|2007-2008 || Odense IK 2 || 1. Division ||2 ||2 ||1 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Odense IK || AL-Bank ligaen ||24 ||3 ||4 ||7 ||55 ||9 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2008-2009 || Odense IK 2 || 1. Division||- ||- ||- ||- ||- ||1 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2009-2010 || Odense IK || AL-Bank ligaen ||35 ||0 ||5 ||5 ||65 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Odense IK || AL-Bank ligaen ||38 ||4 ||4 ||8 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2011-2012 || Herlev Hornets || AL-Bank ligaen ||32 ||2 ||11 ||13 ||22 ||4 ||0 ||0 ||0 ||14
|-
|2012-2013 || Herlev Hornets || AL-Bank ligaen ||3 ||1 ||2 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-

|244||11||30||41||208||30||0||1||1||24

Notes et références 

Naissance en avril 1987
Naissance dans l'amt de Copenhague
Joueur danois de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Odense IK
Joueur du Rungsted Ishockey
Joueur des Herlev Hornets